Гран-при Нидерландов — третий этап 1967 сезона Формулы-1. Его выиграл двукратный чемпион мира Джим Кларк на Лотусе. Первые три позиции в этой гонке были противоположны первым трём позициям в чемпионате, а оставшиеся очки взяли гонщики Ferrari. Обладатель поула Грэм Хилл сошёл на 14 круге.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 4 июня
Июнь 1967 года
Спорт в Нидерландах в 1967 году